Coca - planta da qual deriva a cocaína
 Coca-Cola - refresco gaseificado.
 Coca (folclore) - figura do folclore popular português
 Coca (náutica) - embarcação do século XIII
Ou ainda:
Caco, o Sapo - conhecido em Portugal como "Cocas"

Localidades

 El Coca

 Coca (Segóvia)

Cocas (distrito)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos